El Puig del Castell és una muntanya de 631 metres al municipi de Cànoves i Samalús, a la comarca del Vallès Oriental. Al cim es troba el poblat ibèric de Puig del Castell, que acollí l'antiga població de Lauro.

Referències 

Castell
Muntanyes del Montseny